Првенство Србије у сезони 2012/13. је седмо такмичење организовано под овим именом од стране Ватерполо савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен одбојкашких такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва Б лига Србије. После сезоне 2011/12. лига је проширена са 6 на 9 клубова, тако да ниједна екипа није испала. Из нижег ранга ушла су два најбоље пласирана тима - Дунав и Сингидунум, а лиги се прикључио и један новоформирани клуб - Раднички Крагујевац.

Клубови у сезони 2012/13.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Разигравање за титулу

Полуфинале

Надигравање за треће место

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт
 резултати на srbijasport.net

Прва А лига Србије у ватерполу
Ватерполо у 2012.
Ватерполо у 2013.